Шпак (, , ) — украинская, белорусская и польская фамилия (от , ,  — скворец).

Известные носители

Мужчины

А 
 
 Шпак, Анатолий Петрович (1949—2011) — академик НАН Украины, иностранный член РАН, иностранный член-корреспондент Австрийской академии наук.

Б 
 Шпак, Борис Яковлевич (известен под фамилией Базаров; 1893—1939) — советский разведчик-нелегал.

В 
 Шпак, Валерий Григорьевич (род. 1944) — советский и российский физик, член-корреспондент РАН, директор ИЭФ УрО РАН.
 Шпак, Василий Фёдорович (род. 1946) — украинский политический деятель.
 Шпак, Владимир Степанович (1909—2009) — советский учёный-химик, академик АН СССР.
 Шпак, Владислав Дмитриевич (1940—2022) — советский и российский артист цирка и эстрады, режиссёр.

Г 
 Шпак, Георгий Иванович (род. 1943) — советский и российский генерал-полковник, командующий Воздушно-десантными войсками России.
 Шпак, Григорий Иванович (1915—1995) — полный кавалер Ордена Славы.

И 
 Шпак, Игорь Викторович (род. 1966) — российский лётчик, гвардии полковник, руководитель пилотажной группы «Русские витязи».
 Шпак, Иван Валерьевич (род. 1985) — российский самбист.

К 
 Шпак, Кузьма Викторович (1918—1944) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза, участник «десанта Ольшанского».

М 
 Шпак, Марат Терентьевич (1926—1993) — советский украинский физик, академик АН УССР.
 Шпак, Михал (род. 1990) — польский певец и автор песен.
 Шпак Мыкола (1909—1942) — советский украинский поэт и переводчик, партизан времён Великой Отечественной войны.

П

С 
 Шпак, Сергей Фёдорович (род. 1984) — украинский футболист.

Ф 
 Шпак, Фёдор (?—?) — полковник Брацлавского полка, один из руководителей антипольского восстания на Подолии и Брацлавщине.

Женщины

В 
 Шпак, Вера Ивановна (род. 1989) — российская актриса.

О 
 Шпак (Белова), Оксана Владимировна (род. 1982) — белорусская футболистка.

Ф 
 Шпак, Фаина Анатольевна (1906—1984) — советский художник, иллюстратор и скульптор.

В искусстве 
 Шпак, Антон Семёнович — персонаж фильма «Иван Васильевич меняет профессию», стоматолог.